Сан Антонио де ла Роса има више значења:

 Сан Антонио де ла Роса (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Антонио де ла Роса, Сан Антонио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику